Чернявский, Степан:
 Чернявский, Степан Иванович (1804—1868) — русский кораблестроитель, генерал-лейтенант.
 Чернявский, Степан Николаевич (род. 1973) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.